Lobi kan syfta på:
  Lobi, Estland, by i Estland
 Lobi (folk), en etnisk grupp i Ghana och omkringliggande länder.